)
 Avenue Lénine (La Courneuve) (93120).
 Avenue Lénine (Pierrefitte-sur-Seine) (93380).
 Avenue Lénine (Saint-Denis) (93200).
 Avenue Vladimir-Ilitch-Lénine à Nanterre (92230).
 Avenue Lénine, Gennevilliers (92230)
 Avenue Lénine, Romainville (93230)
 Avenue Lénine, Achères (Yvelines) (78260)
 Avenue Lénine, Gentilly (94250)
 Avenue Vladimir-Ilitch-Lénine, Arcueil (94110)
 Avenue Lénine, Saint-Pierre-des-Corps (37700)
 Avenue Lénine, Tarnos (40220)
 Avenue Lénine, Lorient (56100), renommée Simone Veil le 29 septembre 2022

Voir aussi la page Rue Lénine, page qui répertorie les rues et avenues Lénine en France